Un título de Grand Slam es un campeonato de tenis ganado en uno de los cuatro torneos que conforman el Grand Slam.

Estos torneos, el Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos, son considerados los más prestigiosos del mundo del tenis. Por esta razón, suelen considerarse una medida del desempeño de un jugador o pareja de dobles.

Títulos 

Hombres

Mujeres

* John Newcombe ha ganado un título más de Grand Slam (el Abierto de Australia de 1965 en dobles mixtos, pero el título es compartido con sus oponentes en la final debido a que ésta no se disputó. De manera similar, Margaret Court ha ganado dos títulos más de Grand Slam (el Abierto de Australia de 1965 y 1969 en dobles mixtos). De este modo, en total, Newcombe tiene 3 títulos de Grand Slam en dobles mixtos -27 en total- y Court tiene 21 títulos de Grand Slam en dobles mixtos -64 en total-.

 negrita: jugadores/as en activo
[I: Individual; D: Dobles; M: Dobles Mixtos]

 Individuales 

 Masculino 

{|
|----- valign="top"
|* jugadores en actividad[AA: Abierto de Australia, RO: Roland Garros, WB: Wimbledon, AE: Abierto de Estados Unidos]

 Femenino * jugadoras en actividad''
[AA: Abierto de Australia, RO: Roland Garros, WB: Wimbledon, AE: Abierto de Estados Unidos]

Dobles

Títulos por pareja